Поте́хина — женская форма русской фамилии , также топоним.
 Потехина, Ирина Петровна (род. 1960) — журналист и общественный деятель, вице-губернатор Санкт-Петербурга, жена А. В. Потехина.
 Потехина, Лариса Иннокентьевна — актриса Норильского Заполярного театра, заслуженная артистка России (2007).
 Потехина, Лидия Анатольевна (1883—1934) — русская и немецкая актриса немого кино.
 Потехина, Раиса Алексеевна (1861—1890) — русская актриса московского Малого театра.

Топоним 
 Потехина — деревня в Хакасии, в 1924 переименована в село Большая Ерба

Примечания